Hadrobregmus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Hadrobregmus ingår i familjen trägnagare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri 
Samtliga bilder är av Envis trägnagare Hadrobregmus pertinax

Källor

Externa länkar 

Trägnagare
Hadrobregmus